Seznam armad z zaporedno številko 57.

Seznam 
 57. armada (Japonski imperij)
 57. armada (ZSSR)

 Zračne
 57. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi